«Hamé» — чешская пищевая компания, Известна по всему миру благодаря экспорту. Популярность приобрели консервированные продукты, паштеты, рыбные пасты, конфитюры, кетчупы, детское питание и безалкогольные напитки (всего 1700 видов продуктов), принадлежит норвежской корпорацией Orkla. Работает с 1922 года. Является самым большим чешским производителем пищевых продуктов. За свою работу удостаивалась премий. По состоянию на 2017 год, «Hamé» имеет представительства в 40 странах мира.

Логотип 
Логотипом фирмы «Hame» является красный медведь. Компания даёт этому такое объяснение:

Примечания

Ссылки 
 Oficiální stránky Hamé 
 Hame

Компании Чехии